gromada Tyniec (powiat krakowski)
 gromada Tyniec Legnicki (powiat legnicki)
 gromada Tyniec Mały (powiat wrocławski)
 gromada Tyniec nad Ślęzą (powiat wrocławski)